Lubbockiidae är en familj av kräftdjur. Lubbockiidae ingår i ordningen Poecilostomatoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lubbockiidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lubbockiidae